Олег Борисович Кочмала (13 апреля 1966, Таганрог) — российский офтальмолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, создатель Центра микрохирургии глаза Дорожной клинической больницы СКЖД (Ростов-на-Дону).

Биография 
Родился 13 апреля 1966 года в семье известного таганрогского врача Бориса Михайловича Кочмалы.

В 1983 году окончил с золотой медалью таганрогскую среднюю школу № 9 с углублённым изучением английского языка.

С 1983 по 1989 год учился в Днепропетровском медицинском институте, в 1990 году окончил там же интернатуру по хирургии. С 1996 по 2000 год — аспирантура по офтальмологии в клинике Святослава Фёдорова МНТК «Микрохирургия глаза».

С 1995 года — главный офтальмолог Таганрога. С 1996 года — заведующий глазным отделением 7-й городской больницы г. Таганрога.

В 1997 году учился в США, в Калифорнийском университете в Беркли и проходил стажировку в частной клинике Дэвида Дэвиса, бывшего главного офтальмолога вооружённых сил США.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Рефракционная хирургия последствий проникающих ранений переднего отдела глаза».

В 2005 году возглавил глазное отделение ростовской Дорожной клинической больницы СКЖД, провёл реорганизацию, техническое переоснащение и создал на базе отделения Центр микрохирургии глаза. Под руководством Олега Кочмалы отделение вышло на новый качественный уровень. Делаются сложнейшие операции, успешно развивается прогрессивное направление — витреоретинальная хирургия макулярной области.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию по теме «Посттравматические пролиферативные процессы в глазу: их патогенетические аспекты и хирургическое лечение (экспериментально-клиническое исследование)».

В 2019 году Олегу Кочмале за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу было присвоено звание «Заслуженный врач России».

Автор 4 изобретений и 15 печатных работ.

С 2013 года О. Б. Кочмала развивает сеть частных офтальмологических клиник «ИРИС». В июне 2021 года в центре Ростова-на-Дону была открыта новая клиника «Ирис» в специально построенном для этих целей шестиэтажном здании. При проектировании, строительстве и оснащении этой клиники учитывался опыт самых современных европейских и американских глазных клиник.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Ссылки 
 Интервью канала «Россия 24» с О. Б. Кочмалой
 Олег Кочмала в телепрограмме «Поговорите с доктором», 2017 г.

Источники 

Глазные хирурги
Доктора медицинских наук